Nelson Piquet Souto Maior, brazilski dirkač formule 1, * 17. avgust 1952, Rio de Janeiro, Brazilija. 

Nelson Piquet Souto Maior, bolj znan kot Nelson Piquet, je upokojeni brazilski dirkač formule 1, trikratni svetovni prvak v sezonah ,  in . Spada v elitno druščino dirkačev s tremi ali več naslovi v zgodovini formule 1 (drugi so: Juan Manuel Fangio (5), Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Alain Prost (4), Ayrton Senna (3) , Michael Schumacher (7) in Sebastian Vettel (4).

Popolni rezultati Formule 1 

|-
| rowspan="3" | 
! Team Tissot Ensign
! Ensign N177
! rowspan="2" | Cosworth V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| MON
| BEL
| ŠPA
| ŠVE
| FRA
| VB
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|
|
|
|
|
! rowspan="3" | - 
! rowspan="3" | 0
|-
! BS Fabrications
! McLaren M23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA9
| ZDA
|
|-
! Parmalat Racing Team
! Brabham BT46
! Alfa Romeo Flat-12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN11
|-
| rowspan="3" | 
! rowspan="3" | Parmalat Racing Team
! Brabham BT46
! Alfa Romeo Flat-12
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="3" | 15.
! rowspan="3" | 3
|-
! Brabham BT48
! Alfa Romeo V12
|
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR7
|bgcolor="#CFCFFF"| ZZDA8
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM12
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|-
! Brabham BT49
! Cosworth V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA12
|
|-
| 
! Parmalat Racing Team
! Brabham BT49
! Cosworth V8
|bgcolor="#DFDFDF"| ARG2
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR4
|bgcolor="#FFFFBF"| ZZDA1
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"|2.
|bgcolor="#DFDFDF"|54
|-
| 
! Parmalat Racing Team
! Brabham BT49C
! Cosworth V8
|bgcolor="#FFDF9F"| ZZDA3
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA12
|bgcolor="#FFFFBF"| ARG1
|bgcolor="#FFFFBF"| SMR1
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#FFDF9F"| AVT3
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA6
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN5
|bgcolor="#DFFFDF"| LVE5
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|bgcolor="#FFFFBF"|50
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Parmalat Racing Team
! Brabham BT50
! BMW Straight-4
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFCFCF"| VZDADNQ
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠVI4
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| LVERet
! rowspan="2" | 11.
! rowspan="2" | 20
|-
! Brabham BT49D
! Cosworth V8
|
|bgcolor="#000000" style="color:#FFFFFF"| BRADSQ
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
| SMR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Fila Sport
! Brabham BT52
! rowspan="2" | BMW Straight-4
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL4
|bgcolor="#DFFFDF"| VZDA4
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"|59 
|-
! Brabham BT52B
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM13
|bgcolor="#FFDF9F"| AVT3
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#FFFFBF"| EU1
|bgcolor="#FFDF9F"| JAR3
|
|-
| 
! MRD International
! Brabham BT53
! BMW
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL9
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#FFFFBF"| VZDA1
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFDF9F"| EU3
|bgcolor="#DFFFDF"| POR6
! 5.
! 29
|-
| 
! Motor Racing Developments Ltd
! Brabham BT54
! BMW
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#CFCFFF"| SMR9
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFFFDF"| VZDA6
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#DFFFDF"| VB4
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ8
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
! 8.
! 21
|-
| 
! Canon Williams Team
! Williams FW11
! Honda V6
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFDFDF"| SMR2
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#FFDF9F"| KAN3
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#FFFFBF"| MAD1
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#FFDF9F"| POR3
|bgcolor="#DFFFDF"| MEH4
|bgcolor="#DFDFDF"| AVS2
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 69
|-
| 
! Canon Williams Team
! Williams FW11B
! Honda V6
|bgcolor="#DFDFDF"| BRA2
|bgcolor="white"| SMRDNS
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#DFDFDF"| VZDA2
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#FFFFBF"| MAD1
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#FFDF9F"| POR3
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA4
|bgcolor="#DFDFDF"| MEH2
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP15
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#FFFFBF"|1.
|bgcolor="#FFFFBF"|73
|-
| 
! Camel Team Lotus Honda
! Lotus 100T
! Honda V6
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|bgcolor="#FFDF9F"| SMR3
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD8
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL4
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA8
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|bgcolor="#FFDF9F"| AVS3
! 6.
! 22
|-
| 
! Camel Team Lotus
! Lotus 101
! Judd V8
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MEH11
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#DFFFDF"| VB4
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|bgcolor="#DFFFDF"| MAD6
|bgcolor="#FFCFCF"| BELDNQ
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAP4
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
!12.
!12
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Benetton Formula
! Benetton B189B
! rowspan="2" | Ford V8
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 43 (44)
|-
! Benetton B190
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| SMR5
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFDFDF"| KAN2
|bgcolor="#DFFFDF"| MEH6
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFDF9F"| MAD3
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA7
|bgcolor="#DFFFDF"| POR5
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#FFFFBF"| JAP1
|bgcolor="#FFFFBF"| AVS1
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Camel Benetton Ford
! Benetton B190B
! rowspan="2" | Ford V8
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2" | 6.
!rowspan="2" | 26.5
|-
! Benetton B191
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MADRet
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA6
|bgcolor="#DFFFDF"| POR5
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA11
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP7
|bgcolor="#DFFFDF"| AVS4
|}

Glej tudi 

 seznam brazilskih dirkačev

Opombe 

Rojeni leta 1952
Živeči ljudje

Svetovni prvaki Formule 1
Brazilski dirkači
Brazilski vozniki Formule 1
Ensignovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Benettonovi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih
Ljudje, po katerih so poimenovali dirkališče